Rimkai  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Stadtteile
 Rimkai (Jonava), ein Stadtteil von Jonava 
 Rimkai (Klaipėda), ein Stadtteil von Klaipėda

Dörfer

 Rimkai (Kėdainiai), ein Dorf der Rajongemeinde Kėdainiai
 Rimkai (Kulva), ein Dorf der Rajongemeinde Jonava

See

 Rimkai (See), ein See in der Rajongemeinde Kėdainiai